Höllbach, Höllbachl und Höllbachle sind Gewässernamen:

 Großer Höllbach, rechter Zufluss des Kolbersbachs (zum Großen Regen) unter dem Großen Falkenstein im Bayerischen Wald nordöstlich von Lindberg, Landkreis Regen, Bayern – siehe auch Höllbachgspreng

 Höllbach (Alb), rechter Zufluss der Alb oder Hauensteiner Alb nahe Görwihl, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Höllbach (Amper), linker Zufluss der Amper nahe Pleitmannswang, Gemeinde Türkenfeld, Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern
 Höllbach (Ärgera), rechter Zufluss der Ärgera, französisch Gérine, vor Plasselb, Sensebezirk, entlang der Gemeindegrenze von Val-de-Charmey, Greyerzbezirk, beide Kanton Freiburg
 Höllbach (Brenz), linker Zufluss der Brenz in Giengen an der Brenz, Landkreis Heidenheim, Baden-Württemberg
 Höllbach (Buchetbach), linker Zufluss des Buchetbachs (zum Eigraben, zur Menach) vor Höllgrub, Gemeinde Haselbach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Höllbach (Dammersbach), rechter Zufluss des Dammersbachs (zur Murg) nahe Buckel, Gemeinde Baiersbronn, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Höllbach (Felberbach), linker Nebenfluss des Felberbaches bei Gratkorn, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Höllbach (Fichtelnaab), linker Zufluss der Fichtelnaab nach Weihermühle, Gemeinde Neusorg, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Höllbach (Hammermühlbach), Oberlauf des Hammermühlbachs (zum Kollbach, zur Donau) bis Kleinfilling, Stadt Deggendorf, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Höllbach (Hauensteiner Alb) – siehe oben Höllbach (Alb)
 Höllbach (Jagst), rechter Zufluss der Jagst nach Winterberg, Gemeinde Jagstzell, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Höllbach (Kinsach), linker Zufluss der Kinsach nahe Gschwendt, Gemeinde Ascha, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Höllbach (Kleine Vils), linker Zufluss der Kleinen Vils gegenüber Schelchenvils, Gemeinde Kirchberg, Landkreis Erding, Bayern
 Höllbach (Klosterbach), linker Hauptstrang-Oberlauf des Klosterbachs (rechter Hauptstrang-Oberlauf des Steinenbachs, zur Wiese) bis Schlächtenhaus, Gemeinde Steinen, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Höllbach (Kolbersbach) – siehe oben → Großer Höllbach
 Höllbach (Mitterweißenbach), linker Oberlauf des Mitterweißenbachs vom Großen Höllkogel im Gemeindegebiet von Bad Ischl, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Höllbach (Murg) – jeweils ein Zufluss des Murg-Quellbachs Rotmurg und der Murg; Baden-Württemberg:
 Höllbach (Murg, Baiersbronn) – siehe unten Höllbach (Rotmurg)
 Höllbach (Murg, Ottenau), linker Zufluss der Murg nach Ottenau, Stadt Gaggenau, Landkreis Rastatt
 Höllbach (Mühlbach), linker Zufluss des Mühlbachs (zum Krebsbach, zum Katzenbach, zum Neckar) in Bodelshausen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Höllbach (Neckar), linker Zufluss des Neckars bei Neckartenzlingen, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg – siehe Liste der Zuflüsse des Neckars
 Höllbach (Reisenbach), linker Zufluss des Reisenbachs im Wohnplatz Antonslust, Stadt Eberbach, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Höllbach (Rhein), linker Zufluss des Hochrheins nahe Benken, Bezirk Andelfingen, Kanton Zürich
 Höllbach (Rotach) oder Braunbach, rechter Zufluss der Rotach nahe der Höllmühle, Gemeinde Wilburgstetten, Landkreis Ansbach, Bayern
 Höllbach (Rotmurg), rechter Zufluss der Rotmurg (Murg-Quellbach) nahe dem Rotmurg-Jägerhaus, Gemeinde Baiersbronn, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Höllbach (Schussen), rechter Zufluss der Schussen in Ravensburg, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Höllbach (Schwarzbach), rechter Oberlauf des Schwarzbachs (zum Buchbach, zum Krettenbach, zur Scheine, zum Laimbach, zum Ehebach) bis vor Herper, Markt Oberscheinfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Höllbach (Schwesnitz), rechter Quellbach der Schwesnitz in Rehau, Landkreis Hof, Bayern
 Höllbach (Starzlach), linker Zufluss der Starzlach vor Winkel, Stadt Sonthofen, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Höllbach (Tiefenbach), linker Quellbach des Tiefenbachs nahe Straßdorf-Metlangen, Stadt Schwäbisch Gmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Höllbach (Vils), linker Zufluss der Vils zwischen Vilstal- und Schochersäge nahe Pfronten, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Höllbach (Vordertalbach), rechter Zufluss des Vordertalbachs (zum Gutach-Zufluss Nußbach oder Nussbach) in Nußbach-Vordertal, Stadt Triberg im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Höllbach, Abschnittsname der Wiesent (zur Donau) im Falkensteiner Vorwald (Bayerischer Wald), ab Rettenbach, Landkreis Cham, Bayern
 Höllbach (Weitenbach), Zufluss zum Weitenbach zwischen Gutenbrunn und Martinsberg in Niederösterreich
 Höllbach (Wolfegger Ach), rechter Zufluss der Wolfegger Ach nach Wolfegg, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg

 Kleiner Höllbach, rechter Zufluss des Großen Höllbachs nahe an dessen Mündung, siehe oben → Großer Höllbach

Siehe auch:
 Hollbach
 Höllenbach
 Höllbächl, linker Zufluss des linken Lech-Arms vor Lechbruck am See, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Höllbächle, rechter Zufluss des Schiener Bachs (zum Hochrhein) bei Schienen, Gemeinde Öhningen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Höllbächli
 Höllgraben
 Höllgrund